Högbom steht für:
 Högbom Outcrops, nach Arvid Gustaf Högbom benannte Felsvorsprünge im Coatsland, Antarktika

Personen:
 Arvid Gustaf Högbom (1857–1940), schwedischer Geologe